Николай Сухомлин:
 Сухомлин Николай Алексеевич (род. 1940) — украинский государственный деятель, бывший глава Кировоградской ОГА.
 Сухомлин Николай Борисович (1945—2010) — доктор наук.